Straža (deutsch: Oberstrascha, auch Wardenegg)  ist eine Gemeinde in der Region Dolenjska/Unterkrain in Slowenien.

Lage und Einwohner 
In der aus elf Siedlungen bestehenden Gesamtgemeinde leben 2827 Menschen. Der Hauptort Straža, der sich bis zum Jahre 1988 Gorenja Straža nannte, hat allein 1961 Einwohner und liegt auf 201 m. Die Gemeinde liegt westlich von Novo mesto (Rudolfswerth) am Fluss Krka (Gurk).

Ortsteile der Gesamtgemeinde 
Dolnje Mraševo, (dt. Untermraschen)
Drganja sela, (dt. Dergainsella)
Jurka vas, (dt. Jurkendorf)
Loke, (dt. Staingenberg)
Podgora, (dt. Unterberg)
Potok, (dt. Rechbach in der Unterkrain)
Prapreče pri Straži, (dt. Praprett )
Rumanja vas, (dt. Rumannsdorf) 
Straža, (dt. Wardenegg, auch Strascha)
Vavta vas (dt. Waltendorf)
Zalog, (dt. Weichselburg, auch Breitenau)

Geschichte 
Die Gemeinde löste sich am 1. März 2006 von Novo mesto und bildet seither eine eigene selbständige Kommune. Bis zum Ende des Habsburgerreichs gehörte Straža zum Kronland Krain, wobei der Ort Teil des Gerichtsbezirks Rudolfswerth gewesen war.

Weblinks 
 Geopedia.si, Karte: Gemeinde Straža
Webseite der Gemeinde

Einzelnachweise 

Ort in Slowenien
Jugovzhodna Slovenija
Dolenjska